

Geografia
 Borello – frazione del comune di Cesena
 Borello – frazione del comune di Peveragno
 Diano Borello – frazione del comune di Diano Arentino

Persone
 Francesco Borello – calciatore italiano
 Mario Borello – prete e militare italiano
 Maurilio Borello – operaio italiano
 Piero Borello – calciatore italiano

Altro
 Castel Borello – castello del comune di Bussoleno